В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистана №846 от 4 октября 2019 года «Об утверждении Национального перечня объектов недвижимости материального культурного наследия» приводится название 126 охраняемых медресе Узбекистана.

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Медресе